Rochdale (district), een district in Groot-Brittannië
Rochdale (plaats), de hoofdstad van bovengenoemd district
Rochdale AFC, een voetbalclub
Rochdale (woningcorporatie), een Amsterdamse woningstichting
Rochdale (automerk), een voormalig automerk
Rochdale One, een voormalig cruiseschip, nu als studentenhuisvesting in gebruik
Rochdaleprincipes, een stelsel principes in gebruik door coöperaties
Wevers van Rochdale, de opstellers van bovengenoemde principes